

Militaire term
Militaire colonne in het wegverkeer
Marscolonne - een groep van maximaal 30 voetgangers
Colonne (slagorde); een aanvalsformatie van strijdkrachten, die met name in de napoleontische tijd gebruikt werd
Vijfde colonne; een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er in een land of een andere eenheid bepaalde krachten aanwezig zijn die voor de vijand werken

Plaatsen
Colonne (Jura); een plaats in de Franse Jura

Personen
 Édouard Colonne (1838-1910)
 ''Orchestre Colonne, een Frans symfonieorkest opgericht door Édouard Colonne in 1873.